Louis François Petit-Radel (1739-1818), architecte français.
 Louis Charles François Petit-Radel (1756-1836), archéologue français, frère du précédent.
 Philippe Petit-Radel (1749-1815), chirurgien français, frère du précédent.